SA-5 – missione del programma Apollo
 S-200 (nome in codice NATO: SA-5 Gammon) – missile terra-aria sovietico
 V-1000 (nome in codice NATO: SA-5 Griffon) – missile anti-balistico sovietico